Regierung Schober steht für:

 allgemein die Regierungszeiten des parteilosen österreichischen Bundeskanzlers Johann Schober 
 das Beamtenkabinett 1921/22, Bundesregierung Schober I
 das Beamtenkabinett 1922, Bundesregierung Schober II
 die Bundesregierung Schober III 1929/30